Нурабадский район:

 Нурабадский район (Таджикистан)
 Нурабадский район (Узбекистан)